Азо́лла () — род плавающих папоротников семейства , представленный семью видами. В сравнении с обычными папоротниками чрезвычайно малы по размеру и сильно отличаются внешне, напоминая в большей степени ряску или некоторые мхи.

Азолла папоротниковидная (Azolla filiculoides)  используется в качестве аквариумного растения. Этот плавающий папоротник с листочками размером 2 мм и цветом в диапазоне от ярко-зеленого до бордового, является хорошим укрытием для мальков и креветок, а также надежным поставщиком кислорода для других обитателей аквариума.

Таксономия 
Виды:

  
	

По меньшей мере шесть вымерших видов известны из окаменелостей:
 Azolla intertrappea Sahni & H.S. Rao, 1934 (Эоцен, Индия)
 Azolla berryi Brown, 1934 (Эоцен, Green River Formation, Вайоминг)
 Azolla prisca Chandler & Reid, 1926 (Oligocene, London Clay, Остров Уайт)
 Azolla tertiaria Berry, 1927 (Плиоцен, Esmeralda Formation, Nevada)
 Azolla primaeva (Penhallow) Arnold, 1955 (Eocene, Allenby Formation, Британская Колумбия)
 Azolla boliviensis Vajda & McLoughlin, 2005 (Maastrichtian — Палеоцен, Eslaboacuten Formation& Flora Formation Bolivia)

Примечания

Ссылки 
 

Сальвиниевые